Бенджамин Джон «Бен» Скривенс (; род. 11 сентября 1986 года, Спрус-Гров, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, вратарь. Завершил карьеру игрока весной 2018 года. В настоящее время — менеджер мужской хоккейной команды Денверского университета.

Биография и карьера 
Бен Скривенс родился в городке Спрус-Гров, расположенном неподалеку от Эдмонтона, и начал карьеру в родной команде «Spruce Grove Colts Bantam». Сменив несколько клубов в минорных лигах, он поступил в Корнеллский университет и в сезоне 2009/10 признавался лучшим голкипером NCAA.

В сезоне 2010/11 Бен попал в систему клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», правда, в основной команде не сыграл ни матча, так как выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Торонто Марлис».

Дебют Скривенса в НХЛ состоялся на следующий год, когда он записал себе в актив 12 матчей за «Кленовых».

В сезоне 2011/12 признавался лучшим вратарем АХЛ.

Курсируя на протяжении трех сезонов между НХЛ и АХЛ, голкипер так и не закрепился в «основе» «Торонто» и решил сменить клуб. Правда, в «Лос-Анджелес Кингз» Скривенс сыграл всего 19 поединков, после чего перебрался на родину – в «Эдмонтон Ойлерз». Именно за «нефтяников» Бен провел свой лучший сезон в НХЛ – 2014/15, в котором сыграл 57 матчей.

В 2015 году Скривенс попал в «Монреаль Канадиенс», где основным игроком так и не стал, большую часть года проведя в фармах – «Бейкерсфилде Кондорс» и «Сент-Джонсе».

14 июля 2016 года Бен Скривенс дебютировал в КХЛ, подписав годичный односторонний контракт с минским «Динамо».

4 июля 2017 года Бен Скривенс подписал однолетний контракт с уфимский «Салаватом Юлаевым» на сезон 2017/18, по окончании которого спортсмен завершил карьеру игрока.

Международная карьера 
В 2014 году вратарь получил вызов в сборную Канады. Тогда мировое первенство завершилось для «Кленовых листьев» уже в четвертьфинале. Был в составе сборной Канады на Олимпийских играх 2018 года, которая завоевала бронзовые медали турнира.

После завершения карьеры 

9 сентября 2018 года Скривенс объявил, что будет руководить в качестве менеджера мужской хоккейной командой Университета Денвера.

Личная жизнь 
Бен Скривенс женат. Его супруга Дженни была голкипером хоккейной команды Корнеллского университета, а карьеру завершила в составе «Нью-Йорк Риветерс».

Достижения 

 Установил рекорд «Эдмонтона» по количеству сэйвов за матч — 59
 Обладатель Гарри (Хэп) Холмс Мемориал Эворд: 2012
  Чемпион ECAC Hockey: 2010
 Признан лучшим игроком плей-офф ECAC и вратарём года в ECAC: 2010
 Включён в первую символическую сборную NCAA-Восток: 2010
 Включён в первую (2009-10) и вторую (2008-09) символическую сборную ECAC

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Сент-Джонс Айскэпс»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года